Понтиа́к (во французской передаче Понтья́к) — изначально имя индейского вождя, в честь которого были названы многие географические объекты. Имя его стало популярным на североамериканском континенте.

Люди 
 Понтиак (вождь) — вождь индейского племени оттава.

Промышленность 
 Pontiac — американская марка автомобилей, выпускавшихся в 1926—2009 гг.

Искусство 
 Луна-понтиак (фильм)
 Понтиак Вентура

Географические объекты 
 Понтиак (город в США):
 Понтиак (Иллинойс) (англ.)
 Понтиак (Индиана) (англ.)
 Понтиак (Мичиган) (англ.)
 Понтиак (Род-Айленд) (англ.)
 Понтьяк (Квебек)
 Понтьяк (муниципалитет)
 Понтьяк (округ)